Jean Monneret (né en 1922), peintre français ; 
 Jean Monneret (né en 1939), historien français.